Чемпионаты мира по гимнастике проводятся раздельно по художественной гимнастике (с 1963 года), спортивной гимнастике (с 1903 года), прыжкам на батуте (с 1964 года, каждый второй год), спортивной акробатике (с 1974 года), спортивной аэробике (с 1995 года) и эстетической гимнастике (с 2000 года), в разное время.

Спортивная гимнастика 
Чемпионаты мира по спортивной гимнастике проводятся с 1903 года.
Как правило, проходят каждый год.

Художественная гимнастика 
Чемпионаты мира по художественной гимнастике проводились с 1963 года раз в два года. Последнее время проводятся три раза за четыре года (т.е. кроме года Олимпиады).

Спортивная аэробика 
Чемпионаты мира по спортивной аэробике проводятся с 1995 года. Последнее время проходят раз в два года.

Спортивная акробатика 

Чемпионаты мира по спортивной акробатике проводятся с 1974 года (с 1999 года — под эгидой Международной федерации гимнастики). Последнее время проходят раз в два года.

Эстетическая гимнастика 
Чемпионаты мира по эстетической гимнастике проводятся ежегодно с 2000 года.

Таблица медалей за все годы чемпионатов мира по гимнастике 

(1) — В том числе  Советский Союз  и  СНГ  
(2) — В том числе  Восточная Германия  и  Западная Германия  
(3) — В том числе  Богемия

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по прыжкам на батуте

Соревнования по гимнастике

Гимнастика